Святая Девота (, ок. 283 — ок. 303) — дева, мученица Корсиканская. День памяти — 27 января.

Святая Девота родилась в городе Мариана, Корсика. Она была умучена там же во время великого гонения при императоре Диоклетиане и Максимиане. Иногда её отождествляют с другой корсиканской святой по имени Иулия, которую на латыни именовали Deo devota («посвящённая Богу»). Предание о житии святой Девоты похоже на предания о житии других святых из тех краёв — святой Репараты и святого Тропезия.

Предание 
По преданию святая Девота родилась в Мариане, Корсика, около 283 года. Юная дева решила посвятить себя Богу. По приказу префекта по имени Варвар (Barbarus) она была брошена в тюрьму и приняла мучения за свою веру. Её уста были сокрушены, её тело таскали по камням и колючей ежевике. Святая Девота была умучена в Мариане — её четвертовали или забили камнями.

После кончины святой, губернатор приказал сжечь её тело, дабы оно не стало объектом почитания. Однако оно было спасено от пламени христианами. Тело святой было помещено в корабль, отправлявшийся в Африку. Грациан (Gratianus, Graziano), правивший кораблём, Бенедикт (Benedict, Benenato), священник, и Аполлинарий, его диакон, верили, что там тело святой будет достойно погребено. Однако шторм настиг корабль, и голубка, вылетев из уст святой, повела его в то место, где нынче располагается Ле Гомат (Les Gaumates), часть княжества Монако, где уже тогда стояла часовня святого Георгия.

Её истерзанное тело было найдено рыбаками. В честь святой в Монако была построена часовня, существующая по сей день. Ко дню памяти святой, 27 января, вокруг неё расцветают цветы.

Часовня Святой Девоты 
Часовня святой Девоты впервые упоминается около 1070 года, как принадлежащая монастырю Сен-Понс (Saint-Pons). Эта часовня много раз перестраивалась и расширялась.

Почитание в Монако 
Сообщалось о многочисленных чудесах, имевших место у могилы святой. Во время нашествия мавров мощи святой Девоты были перенесены для безопасности в монастырь Симьез (Cimiez). Впоследствии они вернулись в Монако, в храм, воздвигнутый много позднее Антонио I, князем Монако (Antonio I).

В 1070 году Антиноп (Antinope), капитан корабля из Флоренции, попытался украсть мощи святой Девоты. По преданию, поднявшийся ужасный ветер не позволил ему покинуть город с мощами. Арестовав его, Уго Гримальди (:en:Ugo Grimaldi) приказал отрезать ему уши и нос. Корабль Антинопа был сожжён на берегу Монако.

В XVI веке к святой Девоте обращались с молитвами во время нашествий генуэзцев и пизанцев. Считается, что независимость Монако была сохранена исключительно благодаря её небесному заступничеству. Конец бубонной чумы в тех краях в 1631 году также связывают с заступничеством святой Девоты, равно как и с изгнанием испанцев в ночь на 17 ноября 1641 года. Галера, захваченная у испанцев, получила новое имя «Девота».

Распространение почитания святой Девоты 
В XVII веке часть мощей святой Девоты была доставлена из Монако в иезуитский храм святого Игнатия на остров Корсика. Между 1727 и 1751 годами предпринимались попытки добиться официального признания Ватиканом покровительства святой Девоты над Корсикой. Был получен отказ, но распространение её почитания продолжалось. Паскаль Паоли организовал в 1757 году недолго просуществовавший Орден святой Девоты во времена борьбы за независимость Корсики.

В 1820 году первый епископ Корсики провозгласил святых Девоту и Иулию святыми покровительницами острова. В 1893 году на Корсике была воздвигнута церковь в её честь. Её почитание было официально подтверждено в 1984 году епископом Аяччо. Новый Римский мартиролог поминает святую Девоту 27 января с описанием: «В Мариане, на острове Корсика, в память о святой Девоте, деве и мученице».

Атрибуты святой — пальма, корона из роз, голубка, лодка, герб Монако, усопшая дева в лодке с голубкой, летящей впереди неё.
Святая Девота почитается как покровительница Корсики, Монако, Дома Гримальди, Марианы, моряков.

Примечания

Ссылки 
 Monaco Revue video of Saint Devote celebrations 2008
  Santa Devota
  Santa Devota
 Church Sainte Devote
 Акафист, тропарь и кондак святой деве Девоте

Родившиеся в 280-е годы
Умершие в 300-е годы
Святые Корсики
Галло-римские святые
Христианские мученики IV века
Женщины IV века
Католицизм в Монако